Матчі Групи F групового етапу чемпіонату світу з футболу 1986 відбувалися з 2 по 11 червня 1986 року на стадіонах Естадіо Універсітаріо та Естадіо Текнолохіко в Монтерреї, а також на Естадіо Трес де Марсо в Сапопані.

Учасниками змагання в Групі F були збірні Англії, Марокко, Польщі та Португалії. За два перші тури змагання команди відзначилися лише двома забитими голами у чотирьох іграх, через що група отримала прізвисько «Спляча». При цьому обидві гри за участю марокканців завершилися нульовими нічиїми. Утім у заключному турі, у грі проти Португалії, команда Марокко неочікувано впевнено здобула перемогу 3:1 і сенсаційна виграла Групу, ставши першим в історії представником африканського континенту, що вийшов до плей-оф світової першості. Друге місце посіли англійці завдяки хет-трику Гарі Лінекера в заключному турі, який не лише приніс перемогу над поляками, але й забезпечив перевагу над ними за різницею голів. Сама ж збірна Польщі також вийшла до плей-оф як одна з чотирьох найкращих серед команд, що посіли треті місця.

Таким чином єдиним невдахою турніру у Групі F попри мінімальну перемогу у першому турі над англійцями стала збірна Португалії, яка у подальших турах очків не набирала.

Турнірне становище

Матчі

Марокко — Польща

Португалія — Англія

Англія — Марокко

Польща — Португалія

Англія — Польща

Португалія — Марокко

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат світу 1986 на сайті FIFA.com  
 Чемпіонат світу 1986 на сайті RSSSF  

Чемпіонат світу з футболу 1986
Червень 1986